Il doppio del torneo di tennis Calgary Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sébastien Lareau e Daniel Nestor che hanno battuto in finale David DiLucia e Richard Schmidt 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Sébastien Lareau /  Daniel Nestor (Campioni)
 Tom Vanhoudt /  Joost Winnink (primo turno)

 Matt Lucena /  Brian MacPhie (semifinali)
 David DiLucia /  Richard Schmidt (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Calgary Challenger 1993